Domy Studenckie UMK w Toruniu – zespół domów studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynki znajdują się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bielany, na terenie miasteczka uniwersyteckiego.

Historia 
Budowę domów studenckich oficjalnie rozpoczęto 18 kwietnia 1967 roku. Powstały one według projektu Tomasz Mańkowskiego i Wincentego Szobera w ramach większego kompleksu – miasteczka uniwersyteckiego. 30 września 1968 roku oddano do użytku pierwsze z nich: Dom Studencki nr 7 i Dom Studencki nr 8, przeznaczone dla 365. mieszkańców. W skład kompleksu wchodzą dwa budynki pięciokondygnacyjne i trzy ośmiokondygnacyjne. W chwili ich otwarcia znajdowały się w nich pokoje 2 i 3 - osobowe łączone w grupy po 4 dla 10 mieszkańców. Każda z tych grup miała swój węzeł sanitarny. Na każdej kondygnacji znajdowała się kuchenka oraz pomieszczenia gospodarcze m.in. do prasowania i czyszczenia garderoby. Na parterze obiektów znajdowały się: świetlica, pokoje do nauki, pokoje administracji, pralnia, suszarnia oraz magazyn bielizny. Ponadto budynki ośmiokondygnacyjne były wyposażone w 2 dźwigi osobowe, a w ich piwnicach znajdowały się m.in. magazyn brudnej i czystej bielizny oraz pomieszczenia instalacyjne.

W 2020 roku domy studenckie zostały objęte ochroną konserwatorską jako element historycznego układu urbanistycznego miasteczka uniwersyteckiego.

Wykaz domów studenckich

Architektura 
Budynki powstały w stylu powojennego modernizmu i przetrwały do czasów współczesnych w niemal niezmienionej formie architektonicznej.

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich UMK

Budynki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Zabytki nieruchome w Toruniu
Architektura modernizmu w Toruniu